Mistrovství světa superbiků – Aragon 2022 (oficiálně Pirelli Aragon Round)  byl první závodní víkend sezony 2022 Mistrovství světa superbiků

Okruh

Časový harmonogram

Startovní listina

Výsledky

Externí odkazy 
 Superpole závod
 1. závod
 2. závod

Mistrovství světa superbiků 2022
Motoristické sporty ve Španělsku
Sport ve Španělsku v roce 2022